Демидовцев — фамилия; имеет женскую форму Демидовцева. 

Известные носители:

 Демидовцев, Григорий Анатольевич (настоящая фамилия Петров; род. 1960) — российский писатель и издатель.
 Демидовцев, Марк Васильевич (1929—2011) — советский и российский дизайнер, главный дизайнер ОАО «АВТОВАЗ».

См. также 
 Демидов